Ел Запоте, Ел Чапоте има више значења:

 Ел Запоте, Ел Чапоте (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запоте, Ел Чапоте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику